Lekkoatletyka na Igrzyskach Bałtyckich 1997 – zawody lekkoatletyczne na igrzyskach bałtyckich odbyły się na początku lipca 1997 w Kownie na Stadion im. S. Dariusa i Girėnasa.

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

1997 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka 1997
Lekkoatletyka na Litwie
1997 w Europie
Litwa w XX wieku
Sport w Kownie